Eliezer Shai Di Martino (geb. 1978 in Rom) ist der Rabbiner (modern-orthodox) von Lausanne (Communauté israelite de Lausanne et du canton de Vaud, CILV) seit Dezember 2017 (als Nachfolger von Lionel Elkaïm).

Leben 

Eliezer Shai Di Martino stammt aus einer politisch eher links orientierten italienischen Hoteliersfamilie, studierte ab seinem 20. Lebensjahr in Israel (am Straus-Amiel-Seminar in Jerusalem, das Rabbiner für die Diaspora ausbildet) und erhielt dort im Jahr 2006 seine Smicha. Er ist auch Chazan und Schochet.

Im Anschluss an seine Ausbildung amtierte er als Rabbiner in Portugal (Porto und Lissabon, 2006 bis 2012), für eine kurze Zeit in Kolumbien, dann in Triest (für zwei Jahre) und in Mexiko.

Er ist verheiratet mit seiner Frau Malka, die aus Mexiko stammt, sie haben gemeinsam fünf Kinder.

Freizeit 

Er mag Hardrock, spielte für einige Zeit als Bassist in einer Band, mag darüber hinaus Motorradfahren und betrieb verschiedene Kampfsportarten.

Weblinks (Auswahl) 

 sscusa.org
 reformes.ch
 24 heures
 Porträt der Stadt Lausanne im Rahmen einer Kommunikationsoffensive (Frühjahr 2022)

Judentum im Kanton Waadt
Rabbiner
Schweizer
Geboren 1978
Mann